Peter Nagy – brydżysta;
 Peter Nagy – sztangista;
 Peter Nagy – kajakarz;
 Peter Nagy – siatkarz;
 Peter Nagy – wokalista.